MDH může znamenat: 
 Masarykovo demokratické hnutí, nepolitické občanské sdružení, založené roku 1989
 mezinárodní dělnické hnutí, též v názvu školního předmětu Dějiny MDH a KSČ
 Mahashian Di Hatti Private Limited, světově působící indická společnost, producent koření
 Minimum Descent Height, parametr pro přistávání letadel
 Southern Illinois Airport, IATA a FAA kód letiště
 Malátdehydrogenáza, enzym
 3,4-methylenedioxy-N-hydroxyamphetamin, též MDOH, entaktogen, psychedelikum a stimulant
 magnéziumdihydrát, hydroxid hořečnatý, zpevňující látka upravující pH, potravinová přísada E528
 Muzeum dělnického hnutí, instituce založená v březnu 1990, přechovávající sbírky z Muzea Klementa Gottwalda, Muzea Julia Fučíka a Muzea V. I. Lenina, odborových organizací aj., v roce 2014 převzaté Národním muzeem
 mobilní dětské hřiště